Постума () — нидерландская фамилия.
Известные носители:
 Постума, Дауэ Боб (род. 1992) — нидерландский кантри-певец, представитель Нидерландов на «Евровидении 2016».
 Постума, Йост (род. 1981) — бывший нидерландский профессиональный шоссейный велогонщик.